Доџ има више значења:
 Доџ (револвер)
 Округ Доџ (Џорџија)
 Округ Доџ (Висконсин)
 Округ Доџ (Минесота)
 Округ Доџ (Небраска)
 Доџ (Висконсин)
 Доџ (Оклахома)
 Доџ (Небраска)
 Доџ (Северна Дакота)